Dziesięć Tysięcy Męczenników – grupa męczenników chrześcijańskich z góry Ararat, pod przywództwem primiceriusa św. Achacego z Kapadocji (mylnie utożsamianego z imiennikiem z IV w.), w czasach prześladowania chrześcijan przez Hadriana (117-138); wspomnienie liturgiczne 22 czerwca
 Dziesięć Tysięcy Męczenników – grupa męczenników z Nikomedii pod duchowym przywództwem św. Antyma w czasie prześladowań przez Dioklecjana (284-305); wspomnienie 12 lutego lub 18 marca
 Dziesięć Tysięcy Męczenników (niem. Die Zehntausend Märtyrer), również: Męczeństwo dziesięciu tysięcy (ang. Martyrdom of St Maurice and the Theban Legion) – obraz Jacopa Pontormo przedstawiający męczeństwo św. Maurycego i Legii Tebańskiej

Przypisy